

Lokalizacje

Niemcy 
 Halsbach – dzielnica Freiberga
 Halsbach – dzielnica Lohr am Main
 Halsbach – dzielnica Schrobenhausen
 Halsbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Halsbach – rzeka, dopływ Alz